×Pachyveria — гибрид суккулентов Пахифитума и Эхеверии, из семейства Толстянковые. Буква «×», который иногда встречается перед названием растения, указывает на то, что это не вид существующий в природе, а гибрид выведенный питомниками.

Выращивание 
Выращивание ×Pachyveria должно осуществляться на значительной и очень дренирующей земле, состоящей из удобренной почвы и крупнозернистого песка. Лучше всего растут в почве, богатой фосфором и калием, но с низким содержанием азота. Этот тип растения предпочитает солнечное место, которое позволяет растению быть компактным и довольно низким. Летом полив должен быть обильным, а зимой постепенно сокращаться. Зимняя температура не должна быть ниже примерно 7°С, даже если растения переносят более низкие температуры. Многие культурные растения сходны с теми или иными видами, из которых составлено скрещивание, и легко развиваются в виде более или менее аномальных гребней. Этот гибрид растений пользуется большим спросом у коллекционеров и специалистов.

Размножение 
Размножение происходит весной, черенкованием, отделением верхушечной розетки и помещением ее на укоренение в песчано-торфяную подушку при температуре около 18°С; стебель, от которого отделилась розетка, пустит другие побеги, образуя новые стебли.

Таксономия 
, Haupt-Verz. Samen Pfl., Erfurt 1926: 193 (1926).

Синонимы 
Гетеротипные (основанные на разных номенклатурных типах):

 ×Echephytum Gossot, Notre Vallée 24-25: 35 (1938)
 ×Pachyrantia E.Walther, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 3: 11 (1931)
 ×Urbiphytum Gossot, Notre Vallée 24-25: 34 (1938)

Виды 
Подтвержденные виды по данным сайта POWO на 2022 год:

 ×Pachyveria albomucronata (Gossot) G.D.Rowley
 ×Pachyveria clavata E.Walther
 ×Pachyveria clavifolia (Deleuil ex É.Morren) E.Walther
 ×Pachyveria clevelandii Poelln.
 ×Pachyveria glauca F.Haage & E.Schmidt
 ×Pachyveria glossoides Gossot
 ×Pachyveria mirabilis (Deleuil ex É.Morren) E.Walther
 ×Pachyveria pachyphytioides (De Smet ex É.Morren) E.Walther
 ×Pachyveria paradoxa (Gossot) G.D.Rowley
 ×Pachyveria roseana H.Jacobsen
 ×Pachyveria scheideckeri (De Smet) E.Walther
 ×Pachyveria sempervivoides (Gossot) G.D.Rowley
 ×Pachyveria sobrina (A.Berger) E.Walther
 ×Pachyveria sodalis (A.Berger) E.Walther
 ×Pachyveria valida (F.Haage & E.Schmidt) G.D.Rowley

Примечания

Ссылки 

Растения по алфавиту
Толстянковые
Суккуленты